Spö eller SPÖ kan syfta på:
 Spö – en tunn käpp, att bli slagen med spö
 Fiskespö – ett redskap för fritidsfiske
 Ridspö – ett hjälpmedel för hästar
 Trollspö – ett redskap för trollkarlar 
 SPÖ – ett socialdemokratiskt parti i Österrike, bildat 1889, se Österrikes socialdemokratiska parti